Au-delà du sens ancien de  (synonyme alors des mots plus actuels de  , l'incidence désigne au sens général . L'angle d'incidence est formé par le tracé de la ligne incidente et , par exemple dans le cas d'un rayon lumineux sur une surface réfléchissante, ou d'un affluent se jetant dans un cours d'eau principal. 

Plus particulièrement, le mot incidence est employé dans plusieurs domaines :
 en optique, l'angle d'incidence est l'angle d'un rayon incident avec la normale à une surface ;
 en aérodynamique, l'angle d'incidence est l'angle entre la corde de référence d'un profil et la direction de l'écoulement de l'air ;
 en épidémiologie, l'incidence décrit, avec la prévalence, l'importance d'une maladie dans une population et signifie chaque nouveau cas d'une maladie par an dans une population définie. En général on rapporte ce taux à  personnes par an. En pratique, incidence = nombre de nouveaux cas de la maladie / personnes par an.
 En géométrie, la relation d' est une relation entre les points et les droites de l'espace considéré : un point est incident à une droite s'il est sur la droite, autrement dit si la droite passe par ce point. La géométrie affine et la géométrie projective peuvent s'axiomatiser en termes de cette relation d'incidence, le cas de la dimension 2, plan affine ou plan projectif, nécessitant un traitement particulier. Voir aussi Structure d'incidence.
 en théorie des ordres, une autre branche des mathématiques, les  sont certaines algèbres associatives ;
 en économie, l'incidence fiscale est l'analyse de la répartition de la charge effective de l'impôt entre les différents agents économiques ;
Incidence est une revue française de philosophie, littérature, sciences humaines et sociales.
Incidences - la Lettre de l'environnement est une revue belge.

Notes et références